

Patronyme
 Hippolyte Ballue, (1820-1867), était un peintre français de paysage.
 Arthur Ballue, (1835-1894),  est un homme politique français.
 Pierre Ernest Ballue (1855-1928), peintre et dessinateur français de l'École de Barbizon.
 Jeanne Ballue (1896-1997), fille du précédent et épouse d'André Goupille, résistante française, Juste parmi les Nations.

Édifices
 Le Château de la Ballue est situé sur la commune de Bazouges-la-Pérouse en Ille-et-Vilaine.

Homonymie
Homonymie de patronyme